Harlem Désir – politico francese
 Jean-Claude Désir – ex calciatore haitiano
 Roosevelt Désir – ex calciatore haitiano